Канчельскис:

 Канчельскис, Андрей Антанасович (род. 1969) — советский и российский футболист; тренер.
 Канчельскис, Дейвидас (род. 1973) — литовский футболист и судья.
 Канчельскис, Томас (род. 1975) — литовский футболист, тренер.

Примечания